ExtD je elf umožňující zobrazit ikonky u asociovaných souborů. Objevil se spolu s ElfPackem 1.8++ a napravil hlavní nedostatek u asociace souborů, kterým byla přítomnnost ikonky neznámých souborů u již naasociovaných. Dovoluje přiřadit malou a velkou ikonku. Od té doby je již v archívu s každou složkou ZBin.

Ke své správné funkčnosti vyžaduje soubor ZBin\etc\extension.cfg s ElfPackem podporujícím změnu ikonek.

Přiřazení ikonek

pro ElfPack 1.8++ a nižší 

ext/malá/velkáIkonka:0:\cesta\k\elfu.elf
mp3/501/502:0:\Zbin\mp3\mp3.elf

V případě starších ElfPacků existuje limit počtu asociací. Je to celkem 16 (resp. 32) v závislosti na verzi použitého elfu. Třecetidvou ikonková verze rozhodí spouštění javy.

pro ElfPack 2.0 a vyšší 

U ElfPacku 2.0 a vyšší se kompletně změnila struktura asociace i přiřazování ikonek.

[ext]
RUN=0:\ZBin\cesta\ k\elfu.elf
SMALL=0:\ZBin\img\ ext_small.png
BIG=0:\ZBin\img\ ext_big.png
ALRUN=0:\ZBin\cesta\ k\alternativnimu\elfu.elf

Elfy